Collpa bezeichnet folgende geographischen Objekte:
 in Bolivien:
 Collpa Pucho Belén, Ort im Departamento La Paz, Bolivien
 Collpa Centro, Ort im Municipio Sipe Sipe, Departamento Cochabamba, Bolivien
 Pampa Grande Collpa Uno, Ort im Departamento Potosí, Bolivien
 Nueva Colcha, (auch Collpa), Ort im Departamento Potosí, Bolivien
 Río Collpa (Bolivien), Teilabschnitt des Oberlaufs des Río Apurímac, Bolivien
 Collpa Jahuira, (siehe Río Turco), Fluss im Departamento Oruro, Bolivien
 Kanton Collpa, Verwaltungsbezirk im Municipio Arani, Bolivien
 Vicecantón Ayllu Collpa Collana, Kanton Totora, Departamento Oruro, Bolivien

 in Peru:
 Río Collpa (Peru), Teilabschnitt des Oberlaufs des Río Caracha, Fluss in Peru
 Collpa (Distrikt Piscoyacu), Ort im Distrikt Piscoyacu, Provinz Huallaga, Peru
 San Sebastian de Collpa, Ort im Distrikt Tarma, Region Junín, Peru